Die II. DDR-Liga 1962/63 war die achte und letzte Spielzeit der 1955 gegründeten II. DDR-Liga. Sie war nach der DDR-Oberliga und der I. DDR-Liga die dritthöchste Spielklasse im Deutschen Fußballverband der DDR (DFV).

Spielbetrieb 
Die Spielzeit wurde analog ihrer Vorgänger in fünf Staffeln ausgetragen. Mit einer erneuten Ligareform wurden mit Beginn der Saison 1963/64 die beiden Staffeln der DDR-Liga von 14 auf 16 Mannschaften aufgestockt und die II. DDR-Liga aufgelöst. Die 15 Bezirksligen rückten wieder als dritthöchste Spielklasse auf. Aufsteiger zur DDR-Liga waren Dynamo Schwerin, Motor Köpenick, Stahl Lippendorf, Motor Dessau, Stahl Riesa sowie Stahl Eisleben. Aus den Bezirksligen rückten Motor Wolgast sowie für den SC Aktivist Brieske-Senftenberg der neu gegründete SC Cottbus nach. Die restlichen 64 Mannschaften der II. DDR-Liga wurden in die Bezirksligen eingruppiert.

Staffel 1 
Die Staffel 1 (Bez. Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Frankfurt) wurde an 26 Spieltagen ausgetragen. Staffelsieger und Aufsteiger zur DDR-Liga wurde Dynamo Schwerin.

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel 2 
Die Staffel 2 (Bez. Berlin, Potsdam, Frankfurt, Cottbus) wurde an 26 Spieltagen ausgetragen. Staffelsieger und Aufsteiger zur DDR-Liga wurde Motor Köpenick.

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel 3 
Die Staffel 3 (Bez. Halle, Magdeburg, Leipzig) wurde an 26 Spieltagen ausgetragen. Staffelsieger und Aufsteiger zur DDR-Liga wurden Stahl Lippendorf und Motor Dessau.

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel 4 
Die Staffel 4 (Bez. Dresden, Leipzig, Karl-Marx-Stadt) wurde an 26 Spieltagen ausgetragen. Staffelsieger und Aufsteiger zur DDR-Liga wurde Stahl Riesa.

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel 5 
Die Staffel 5 (Bez. Erfurt, Gera, Suhl, Halle) wurde an 26 Spieltagen ausgetragen. Staffelsieger und Aufsteiger zur DDR-Liga wurde die BSG Stahl Eisleben.

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Siehe auch 
 DDR-Fußball-Oberliga 1962/63
 DDR-Fußball-Liga 1962/63
 FDGB-Pokal 1962/63

Literatur 
 Klaus Querengässer: Fußball in der DDR 1945–1989. Teil 1: Die Liga (= AGON Sportverlag statistics. Bd. 12). AGON Sportverlag, Kassel 1994, ISBN 3-928562-45-2, S. 194–195.

Quellen 
 
 

1962
Fußballsaison 1962/63